Mellach ist der Name folgender Orte:

 Mellach (Gemeinde Fernitz-Mellach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mellach (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mellach (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mellach (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Melach